

Сірмапосі — присілок, Красноармійський район, Чувашія
 Сірмапосі — присілок, Сірмапосинське сільське поселення, Чебоксарський район, Чувашія
 Сірмапосі — присілок, Шинерпосинське сільське поселення, Чебоксарський район, Чувашія